Forst poate fi:

Pădure în limba germană

Localități:
Forst (Lausitz), Brandenburg
Forst (Baden), Baden-Württemberg 
Forst (bei Wissen, Sieg) in Rheinland-Pfalz
 Forst (Eifel), Rheinland-Pfalz
Forst (Hunsrück), Rheinland-Pfalz
Forst an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
Forst BE in Cantonul Bern, Elveția

Vezi și 
Forest